Первые экранизации произведений Льва Толстого появились ещё при жизни писателя. Так, в январе 1910 года Дранков, будучи в Ясной Поляне, демонстрировал её обитателям фильм «Власть тьмы», поставленный по мотивам одноимённой пьесы.

В апреле того же года, беседуя с Леонидом Андреевым, Л. Н. Толстой заметил:

Вы знаете, я всё думал о кинематографе. <…> Я решил написать для кинематографа. Ведь это понятно огромным массам, притом всех народов. И ведь тут можно написать не четыре, не пять, а десять, пятнадцать картин… <…> Непременно сочиню… если успею.

Тем не менее, отношение самого писателя к кинематографу (по мнению Л. Аннинского) было неоднозначным.

Статистика 
По подсчётам Л. Аннинского, [к концу 1970-х] только за рубежом было создано не менее сорока экранизаций произведений Л. Н. Толстого. При этом, отмечает исследователь, реальное их число значительно больше. Особенно много картин снималось в так называемый «кустарный период» кино.

По данным Аннинского, до 1980-х годов роман-эпопея «Война и мир» был экранизирован, как минимум, четырежды. По роману «Анна Каренина» за 80 лет было поставлено не менее шестнадцати фильмов. За тот же период появилось порядка 22 экранизаций «Воскресения».

Список экранизаций произведений Л. Н. Толстого 
Ниже приводится единый список кинофильмов и телесериалов, снятых по мотивам произведений Льва Толстого. Параметры списка («страна», «режиссёр» и другие) отражают структуру данных, использованную в оригинальных источниках (Аннинский Л. А. Лев Толстой и кинематограф. М.: «Искусство», 1980; сайт silentera.com); кроме того, в таблицу добавлен дополнительный столбец «Комментарий» для пояснения или уточнения информации по отдельным фильмам.

См. также 
Список экранизаций «Анны Карениной» 1910—2012 гг. Примечания 

 Литература 
 Гуральник У. А. Русская литература и советское кино. Экранизация классической прозы как литературоведческая проблема. М., «Наука», 1968. 432 с. Гл.7: Лев Толстой и современное киноискусство, с. 269—329. Библиография к теме: с. 424—427.
 Аннинский Л. А.'' Лев Толстой и кинематограф. М.: «Искусство», 1980.

Ссылки 
 «Охота на Льва»: Авторская программа Льва Аннинского (4 серии, Россия, 2011) описание, видео на сайте канала «Культура»
 Портал, посвящённый немецкому кинематографу
 Сайт о фильмах эпохи немого кино